Biéville (Manche), Manche

ook:
Biéville-Beuville, Calvados
Biéville-en-Auge, Calvados, voormalige gemeente
Biéville-Quétiéville, Calvados
Biéville-sur-Orne, Calvados, voormalige gemeente